Termenul „Brian” se poate referi la:

 nume bărbătesc folosit mai frecvent în țările anglo-saxone.

Origine
Numele este de origine celtică și înseamnă, nobil, distins

Nume de persoane
Nume
 Havergal Brian (1876–1972), compozitor clasic britanic

Prenume
 Brian Clough (1935–2004), fotbalist și antrenor englez
 Brian De Palma (n. 1940), regizor de film american 
 Brian Eno (n. 1948), muzician englez
 Brian Jones (1942–1969), muzician englez, membru fondator al trupei The Rolling Stones
 Brian Laudrup (n. 1969), fotbalist danez
 Brian May (n. 1947), muzician englez, chitarist al formației Queen
 Brian Molko (n. 1972), chitarist al formației Placebo

Vezi și
 
 Brian (mitologie)
 Monty Python’s Life of Brian, film britanic (1979)
 Brajan
 Bryan

Denumiri geografice
 Bryan, Ohio
 Bryan, Texas
 Comitatul Bryan
 Bryan Lake

Denumiri derivate
 Bryant, Iowa
 Bryant Island
 Bryant Lake